Крест Фридриха () — военная награда времен Первой мировой войны. Крест был учреждён 12 декабря 1914 года герцогом Ангальта Фридрихом II, как аналог прусского Железного креста. Крест изготавливался из темной бронзы.

Описание 
Крест имел 2 класса:
 Крест Фридриха 2-го класса ()
 Крест Фридриха 1-го класса ()

Знак — крест из темной бронзы, в центре которого находится медальон с монограммой в виде буквы . Медальон окружён дубовым венком. На верхнем конце креста — изображение , на нижнем — дата «1914». Обратная сторона креста — гладкая, на медальоне — надпись  («За заслуги на войне»).

Крест 1-го класса носился на левой стороне груди без ленты, крест 2-го класса — на ленте на левой стороне груди.

Для награждения военных использовалась лента зелёная в двумя красными полосками по краям, для награждения гражданских лиц — зелёная с двумя белыми полосками по краям.

Литература 
 

Награды Ангальта
Награды Германии
Награды Первой мировой войны